Moving ist der Name von

 einer amerikanischen Filmkomödie aus dem Jahr 1988, siehe Moving – Rückwärts ins Chaos
 einer britischen Fernseh-Serie aus dem Jahr 1985, sieh Moving (Fernsehserie)
 einem Lied der Band Supergrass
 ein Fitnessprogramm für den Rücken mit vier Übungen: moving (Sport)